Dadjo peut désigner :
 Kléber Dadjo (1914-1989), un homme politique togolais
 les Dadjo, un peuple du Tchad et du Soudan du Sud